Бродец — топоним:

Республика Македония 
 Бродец — село в общине Гостивар;
 Бродец — село в общине Тетово;
 Бродец — село в общине Чучер-Сандево;

Белоруссия 
 Бродец — деревня в Березинском районе Минской области.

Украина 
 Бродец — село в Дубровицком районе Ровненской области.